Turniej Ośmiu Narodów U20 (sezon 2021-22) - czwarta edycja turnieju piłkarskiego reprezentacji do lat 20.

Obrońcami tytułu jest reprezentacja Włoch.

Tabela 
Źródło:

Wyniki 
Źródło:

Strzelcy

5 goli 

  Edoardo Vergani

4 gole 
  Gaetano Oristanio

3 gole 
  Filipe Miguel Nicolacia da Cruz

2 gole 
  Joe Gelhardt
  James McAtee
  Emilio Kehrer
  Oscar Aga
  Elias Melkersen
  Lasse Selvag Nordas
  Dominik Piła
  Robert Mustaca
  Eduard Radaslavescu
  Edoardo Bove

1 gol 
  Faustino Anjorin
  Miguel Azeez
  Lewis Bate
  Tyrhys Dolan
  Sam Greenwood
  James Hill
  Clinton Mola
  Jesuran Rak-Sakyi
  Morgan Rogers
  Jay Stansfield
  Jensen Weir
  Lukas Cienciala
  Filip Firbacher
  Marek Icha
  Jakub Kristan
  Ladislav Krobot
  Vojtech Novak

  Simon Asta
  Tim Lemperle
  Paul Nebel
  Lazar Samardzic
  Tan-Kenneth Jerico Leka-Schmidt
  Niklas Tauer
  Malik Tillman
  Nick Woltemade
  Robin Ostrom
  Radosław Gołębiowski
  Mateusz Mackowiak
  Karol Struski
  Patryk Szwedzik
  Aleksander Paluszek
  Arkadiusz Pyrka
  Paulo Agostinho
  Pedro Brazao
  Duarte Carvalho
  Bernardo Couto
  Joao Daniel
  Guilherme Guedes
  Mathys Jean-Marie
  Andrei Anton
  Stefan Baiaram
  Darius-Dacian Ghindovean
  Deniz Giafer
  Alessandro Cortinovis
  Giuseppe Leone
  Daniel Maldini
  Tommaso Milanese
  Luca Moro
  Nikola Sekulov
  Franco Tongya

Przypisy 

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej